Göran Nilsson kan syfta på:

Göran Nilsson Gyllenstierna (1575–1618) – riksamiral
Göran Nilsson Posse (omkring 1600) – ryttmästare
Göran Gyllenstierna (riksmarskalk) (1724–1799) – riksmarskalk
Göran Nilsson (konstnär) (1930–2014) – konstnär
Göran Nilsson (fotograf) (1946–2012) – filmfotograf
Göran Nilsson (kommunpolitiker) (född 1946) – en svensk kommunpolitiker i Knivsta kommun